«Too Funky» — сольный хит британского певца Джорджа Майкла, бывшего участника поп-дуэта Wham!, выпущенный в 1992 году рекорд-компанией Columbia Records из альбома Red Hot + Dance. Тираж сингла превысил 500 000 копий в США и он получил золотую сертификацию RIAA.

История 
Создателем музыкального клипа стал французский модельер Тьери Мюглер, который также был дизайнером одежды, снявшихся в видео многочисленных знаменитых и молодых топ-моделей, например, таких как Ева Герцигова (Чехия), Линда Евангелиста (Канада), Надя Ауэрман (Германия), Эмма Виклунд (Швеция), Estelle Hallyday (Франция), Shana Zadrick (США), Тайра Бэнкс (США), Beverly Peele (США) и Emma Balfour. Там же снялись актрисы Джули Ньюмар (США) и Росси де Пальма (Испания), а также актёры Джоуи Ариас и Lypsinka.
Сингл достиг позиции № 4 в Великобритании, а в США дебютировал на позиции № 84 (где позднее достиг № 10). В Канаде «Too Funky» достиг шестого места в чарте RPM, а в Голландии дошёл до места № 3 в чарте Dutch Top 40.

Список композиций

UK CD single 
 «Too Funky» (Extended) — 5:37
 «Crazyman Dance» — 5:52
 «Too Funky» — 3:45

Europe CD single 
 «Too Funky» (Extended) — 5:37
 «Too Jazzy» (Happy Mix) — 5:53
 «Too Funky» (Digital Mix) — 6:25

US CD single 
 «Too Funky» (Extended) — 5:37
 «Too Funky» (Digital Mix) — 6:25
 «Too Jazzy» (Happy Mix) — 5:53
 «Too Funky» (single version) — 3:45
 «Crazyman Dance» — 5:52

Australian CD single 
 «Too Funky» — 3:49
 «Crazyman Dance» — 5:55
 «Too Funky» (Extended) — 3:39

7" single 
 «Too Funky» — 3:45
 «Crazyman Dance» — 3:34

12" single (US) 
 «Too Funky» (Extended) — 5:37
 «Too Funky» (Digital Mix) — 6:25
 «Too Jazzy» (Happy Mix) — 5:53
 «Crazyman Dance» — 5:52

12" single (UK) (658058 6) 
 «Too Funky» (extended) — 5:01
 «Crazyman Dance» — 6:00

12" single (UK) (658058 8) 
 «Too Funky» (Extended) — 5:37
 «Too Jazzy» (Happy Mix) — 5:53
 «Too Funky» (Digital Mix) — 6:25

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Итоговый годовой чарт

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 George Michael — official website 

Песни Джорджа Майкла
Песни, написанные Джорджем Майклом
Данс-поп-песни
Синглы, возглавлявшие хит-парад Канады
Синглы Columbia Records
Песни 1992 года